Burnt Jacket Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnt Jacket Mountain (Piscataquis County, Maine)	
 Burnt Jacket Mountain (Somerset County, Maine)